Frenette  ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Frenette (* 1992), US-amerikanischer Skispringer
 Ray Frenette (* 1935), Premierminister von New Brunswick

Frenette bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Peter Frenette (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller